Rożnowka () – nazwa toponimów w Rosji

 Rożnowka – wieś w obwodzie jarosławskim
 Rożnowka – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Rożnowka – chutor w obwodzie moskiewskim
 Rożnowka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie woroneskim